Paul Annacone e Christo van Rensburg erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Stefan Edberg e Anders Järryd.

Edberg e Järryd hanno battuto in finale Peter Doohan e Laurie Warder.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Stefan Edberg /  Anders Järryd (Campioni)
  Boris Becker /  Slobodan Živojinović (terzo turno)
  Ken Flach /  Robert Seguso (semifinali)
  Paul Annacone /  Christo van Rensburg (semifinali)
  Scott Davis /  Brad Gilbert (secondo turno)
  Pat Cash /  Gary Donnelly (terzo turno)
  John Fitzgerald /  Johan Kriek (secondo turno)
  Jakob Hlasek /  Sherwood Stewart (terzo turno)

  Mark Edmondson /  Kim Warwick (secondo turno) 
  Broderick Dyke /  Wally Masur (quarti di finale) 
  Darren Cahill /  Mark Kratzmann (quarti di finale) 
  Gary Muller /  Todd Nelson (terzo turno) 
  Eddie Edwards /  Danie Visser (terzo turno) 
  Kevin Curren /  Henri Leconte (terzo turno) 
  Leonardo Lavalle /  Brad Pearce (secondo turno) 
  Peter Doohan /  Laurie Warder (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1987